CCZ peut faire référence à :
 , Berry, Bahamas, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Centre cynégétique de Zéralda, en Algérie.

Code IATA des aéroports